Dayane de Fátima da Rocha – giocatrice di calcio a 5 ed ex calciatrice brasiliana
Frédéric da Rocha – ex calciatore francese
João da Rocha Ribeiro – calciatore portoghese
Josiel da Rocha – calciatore brasiliano
Luciano da Rocha Neves – calciatore brasiliano
Paulo Mendes da Rocha – architetto e urbanista brasiliano
Paulo Soares da Rocha – regista cinematografico, sceneggiatore e attore portoghese
Ricardo Roberto Barreto da Rocha – ex calciatore brasiliano
Rubenilson dos Santos da Rocha – calciatore brasiliano
Sérgio da Rocha – cardinale e arcivescovo cattolico brasiliano
Tiago da Rocha Vieira Alves – calciatore brasiliano